Суслово — название населённых пунктов в России:

 Суслово — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Суслово — село в Бирском районе Башкортостана.
 Суслово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Суслово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Суслово — село в Мариинском районе Кемеровской области.
 Суслово — упразднённое село в Белогорском районе Крыма.
 Суслово — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Суслово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Суслово — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Суслово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Суслово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Суслово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Суслово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Суслово — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Суслово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Суслово 1
 Суслово 2